Торго́вые ряды́ () — исторический торгово-складской комплекс в городе Новогрудке Гродненской области Белоруссии, памятник архитектуры классицизма. Расположены по адресу: ул. Минская, д. 3. Входят в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (историко-культурная ценность республиканского значения).

История 

Торговые ряды возведены из кирпича на рыночной площади города в 1812 году по типовому проекту, составленному в Санкт-Петербурге. В 1953 году в целях приспособления под промышленный магазин реставрированы и частично перестроены. Так, например, были изменены внутренняя планировка, частично главный фасад, конструкция крыши (понижена), колоннада облицована декоративной керамической плиткой. В настоящее время также используются организациями торговли города.

Бо́льший корпус торговых рядов, который располагался в центре площади, не сохранился.

Архитектура 

Торговые ряды в Новогрудке представляют в плане вытянутую трапецию. Накрыты двускатной крышей с треугольными фронтонами на торцах и в центре продольных фасадов. Имеют центральный и два боковых входа. Главный южный фасад прорезан прямоугольными оконными проёмами. Ранее на главном фасаде были входные двери в магазины. Магазины освещались оконными проёмами на тыльном фасаде. Вдоль главного фасада здания обходная галерея, образованная дорической колоннадой. Внутри — торговый зал и небольшие складские помещения.

Примечания

Литература 
 
 Навагрудскія гандлёвыя рады // Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн.: БелЭн, 1993. — С. 360. — 620 с.: іл. — ISBN 5-85700-078-5.
 Чарняўская Т.І. Гандлёвыя рады // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць / АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства, зтнаграфіі і фальклору; Рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1987. — С. 260—261. — 371 с.: іл.

Ссылки 

 Торговые ряды в Новогрудке на сайте Глобус Беларуси 
 Торговые ряды в Новогрудке на сайте Radzima.org
 Торговые ряды в Новогрудке на сайте Планета Беларусь

Новогрудок